Carly Pearce (Carly Cristyne Slusser) — американская кантри-певица. Её дебютный сингл «Every Little Thing» возглавил кантри-чарты США и Канады и был награждён CMT Music Awards, получил платиновую сертификацию.

Биография 
 См. также «Carly Pearce Early life» в английском разделе.
Карли Пирс (настоящее имя Carly Cristyne Slusser) родилась 24 апреля 1990 года в Taylor Mill, Kentucky. Её родители Todd и Jackie Slusser.

В июле 2018 года Пирс подтвердила, что встречается с кантри-певцом Майклом Рэем. Они обручились 19 декабря 2018 года, а 6 октября 2019 года поженились возле Нэшвилла, штат Теннесси.

Дискография 
 См. также «Carly Pearce discography» в английском разделе.

Студийные альбомы

Синглы 

Замечания

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 allmusic.com
 

Кантри-музыканты США